Запара (укр. Запара) — фамилия.

Известные носители:

 Запара, Виктор Александрович (род. 1987) — один из сильнейших игроков в сёги в России и Европе.
 Запара, Дмитрий Фёдорович (1826—1865) — российский общественный деятель и публицист.